«San Javier» puede referirse a

Religión 
 San Francisco Javier (s. XVI), religioso jesuita español.Nacido en Navarra en 1506 y se le reconoce como santo

Accidentes geográficos 
 cerro San Javier, eminencia de la Provincia de Tucumán;

Educación 
 Colegio San Javier de Cincinnati, Estados Unidos;

Instituto Queretano San Javier  (Querétaro, Qro, México) colegio Marista

Divisiones administrativas

En Argentina 
 Departamento San Javier, división administrativa de la Provincia de Córdoba;
 San Javier, localidad de la Provincia de Córdoba;
 San Javier/Yacanto, municipio de la Provincia de Córdoba;
 Departamento San Javier, división administrativa de la Provincia de Misiones;
 San Javier, localidad de la Provincia de Misiones;
 San Javier, localidad de la Provincia de Río Negro;
 San Javier, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Departamento San Javier, división administrativa de la Provincia de Santa Fe;
 San Javier, localidad de la Provincia de Tucumán;

En Bolivia 
 San Javier, ciudad y municipio del departamento de Santa Cruz;
 San Javier, municipio del departamento del Beni;

En Chile 
 San Javier, municipio en la Región del Maule;

En Colombia 
 San Javier, inspección de policía en el departamento de Cundinamarca;
 la San Javier, comuna de la ciudad de Medellín;

En España 
 San Javier, localidad del municipio de Las Gabias, en la provincia de Granada;
 San Javier, municipio en la Región de Murcia;

En Uruguay 
 San Javier, localidad del departamento de Río Negro;

Títulos 
 Condado de San Javier, España.

Transporte 
 Estación San Javier, .
 Aeropuerto San Javier, .

Otros 
 Departamento San Javier, .